— японский мангака, наиболее известный как автор манги Black Cat и иллюстратор манги To Love-Ru.

Биография 
Кэнтаро Ябуки родился 4 февраля 1980 года. По его словам, он родился в Окаяме, но «сформировал свою личность» в Коти.

По словам Ябуки, основным источником знаний о создании манги для него послужил «Жемчуг дракона» Акиры Ториямы. Даже его первая публикация в Weekly Shonen Jump, которую он отправил на конкурс 1995 года и выиграл приз, была не его собственной работой, а на самом деле иллюстрацией, объединяющей воедино героев Гохана и Транкса.

В сентябре 1997 года, будучи ещё школьником, за произведение Moon Dust он получил , присуждавшуюся начинающим мангакам журналом Weekly Shonen Jump с 1996 по 2003 год. Эта награда позволила автору в дальнейшем сотрудничать с издательством журнала.

В 1999 году Кэнтаро Ябуки получил свою первую сериализацию — в Weekly Shonen Jump начала публиковаться его манга Yamato Gensouki. Манга основана на двух одноименных ваншотах за авторством Ябуки, один из которых был опубликован в 1998 году в Akamaru Jump, а второй — в 1999 году в Weekly Shonen Jump.

В 1999 году мангака Такэси Обата, в то время бывший иллюстратором Hikaru no Go, становится наставником Ябуки.

С 2000 по 2004 год в Weekly Shonen Jump публикуется его манга Black Cat, которая вскоре получила аниме-адаптацию. После её завершения автор сообщил, что хотел бы написать продолжение или использовать персонажей манги в других произведениях.

В 2003 году участвовал в массовке на съемках фильма «Годзилла, Мотра, Мехагодзилла: Спасите Токио».

С 2006 года Кэнтаро Ябуки в основном выступал иллюстратором работ других мангак и писателей. В частности, с 2006 по 2009 год он иллюстрировал мангу To Love-Ru, объединившись для её создания с Саки Хасэми. В 2010 году иллюстрировал манга-адаптацию ранобэ Mayoi Neko Overrun! Томохиро Мацу. С 2010 по 2017 год иллюстрировал продолжение To Love-Ru, которое получило название To Love-Ru Darkness. С 2014 по 2016 год иллюстрировал ранобэ Hatena Illusion Томохиро Мацу. C 2018 по 2020 год иллюстрировал манга-адаптацию аниме-сериала Darling in the Franxx.

В 2020 году в Weekly Shonen Jump началась сериализация новой манги Кэнтаро Ябуки под названием Ayakashi Triangle, где он выступил и как иллюстратор, и как автор сценария. С 25 апреля 2022 года манга публикуется в интернет журнале Shonen Jump+.

В мае 2021 года создал аккаунт в Twitter.

В июне 2021 года в Weekly Shonen Jump был опубликован рейтинг десяти лучших художников манги журнала Jump по мнению совершеннолетней аудитории. Кэнтаро Ябуки занял в нём 10 место.

Личная жизнь 
Первая жена — мангака Сихо Касиваги. Помогала Ябуки при работе над Black Cat и To Love-Ru, где занималась раскраской цветных страниц. Брак расторгнут в 2009 году.

В июле 2015 года женился на свояченице мангаки Кэнты Синохары.

Есть дочь от первого брака. 4 июня 2022 года Ябуки сообщил в своем аккаунте в Twitter о рождении сына.

Работы 
  (1998–1999)
  (1999; иллюстрации)
  (2000–2004)
  (2004, ваншот)
  (2006–2009; иллюстрации)
  (2010; иллюстрации)
  (2010, ваншот)
  (2010–2017; иллюстрации)
  (2014–2016; иллюстрации)
  (2018–2020; иллюстрации)
  (2019, ваншот)
  (2020–)

Примечания